Die U.S. Clay Courts 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Indianapolis. Das WTA-Turnier der Kategorie World Tour war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 27. April bis 3. Mai 1986 statt.

Das Finale im Einzel gewann Steffi Graf gegen Gabriela Sabatini mit 2:6, 7:6 und 6:4. Im Doppel-Endspiel besiegten die beiden Einzelfinalistinnen die Paarung Gigi Fernández/Robin White mit 6:2 und 6:0.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Indianapolis